Загладин — русская фамилия.

Известные носители 
 Загладин, Вадим Валентинович (1927—2006) — российский политолог, советник Президента СССР.
 Загладин, Валентин Николаевич (1890—1971) — советский преподаватель военных дисциплин, генерал-майор.
 Загладин, Никита Вадимович (1951—2016) — российский политолог, автор учебников, профессор.